Де Ниро () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Де Ниро, Дрена (род. 1967) — американская актриса и кинопродюсер.